In God We Trust (en español: «En Dios confiamos») es el lema nacional oficial de Estados Unidos. Fue elegido por el Congreso en el año 1956, y oficialmente se sitúa a continuación de "E Pluribus Unum" ("De muchos, uno") de acuerdo al código de los Estados Unidos, Título 36, Sección 302. El presidente Eisenhower firmó la resolución de dicha ley el 30 de julio de 1956.

La estrofa final del Star-Spangled Banner, escrito en (1814) por Francis Scott Key (y después adoptado como el himno nacional) tiene una de las referencias más tempranas de una variación de esta frase: 

El lugar más común donde puede verse el lema en la vida diaria es en el dinero de los Estados Unidos. La primera moneda estadounidense que tenía el lema fue la moneda de dos centavos de 1864. Apareció por primera vez en un billete en el reverso de los emitidos por el Banco Nacional de Florida. Hasta 1957 el lema no fue adoptado permanentemente para uso en billetes estadounidenses.

In God We Trust es el lema oficial de Florida y aparece en su bandera. También está en las banderas de Georgia adoptada en 2003, y la de Misisipi adoptada en 2021

Nicaragua 
Desde 1912, "En Dios confiamos" -su traducción en español- fue el lema grabado en las monedas de Córdoba de la República de Nicaragua, hasta que fue suprimido a partir de 1980 en las emisiones de dicha moneda nacional, durante el gobierno del FSLN.

Véase también 
 Deísmo ceremonial
 Michael Newdow
 E pluribus unum

Lemas nacionales
Símbolos de Estados Unidos